Garden est le mot anglais équivalent au français jardin

Musique

Album 

 , album de Cecil Taylor sorti en .

Chanson 

 , chanson de Globe présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .
 Gardens, single de Mami Kawada sorti en 2015 au Japon.

Patronyme

Alex Garden, producteur de jeu vidéo,
Alexander Garden (1730-1791), médecin, naturaliste et botaniste écossais,
Mary Garden (1874-1967), soprano écossaise,
Robert Symon Garden (1910-1982), chirurgien britannique,
Susan Garden, baronne Garden de Frognal, (1944-), femme politique britannique et membre de la Chambre des lords.

Toponyme
Comté de Garden dans l'État du Nebraska, aux États-Unis.
 Garden,  census-designated place de l'Utah, aux États-Unis.
Miami Gardens
Hawaiian Gardens
Lurie Garden
 Garden Island, île d'Australie-Occidentale
 Gardens,  quartier du Cap en Afrique du Sud

Lieux 

 Madison Square Garden
 Covent Garden
 The Garden Court, gratte-ciel à Tokyo
 The Garden Company Limited, boulangerie et confiserie basée à Hong Kong.

Autres 
 The Garden est également l'abréviation du Madison Square Garden